Пласеритос има више значења:

 Пласеритос (Пунгарабато), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пласеритос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику